Пегеринос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло.  Занимает площадь 87,01 км². Население — 323 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы